Németh Kálmán (1897–1966) egyházi író, szerkesztő
 Németh Kálmán (1903–1979) szobrász, restaurátor